Iers handbalteam (mannen)
 Iers handbalteam (vrouwen)